De 11de editie van de Champions League werd in een volledig Italiaanse finale gewonnen door AC Milan tegen Juventus van op de penaltystip. Het was Andrij Sjevtsjenko die de laatste en beslissende penalty voorbij Buffon trapte.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

Eerste groepsfase 
16 winnaars van de 3de kwalificatieronde, 10 kampioenen van de 10 competities met het beste coëfficiënt en 6 vicekampioenen van de 6 beste competities werden verdeeld over 8 groepen van 4. De top twee van elke groep ging naar de 2de groepsfase, het team dat in de groep op de 3de plaats eindigde ging door naar de 3de ronde van de UEFA Cup, de nummer 4 is uitgeschakeld.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F 

1Alle wedstrijden werden gespeeld in het GSP Stadium in Nicosia, Cyprus nadat de UEFA internationale wedstrijden verbood in Israël.

Groep G

Groep H

Tweede groepsfase 
De 8 groepswinnaars en 8 2de plaatsen van de eerste groepsfase werden over 4 groepen van 4 verdeeld met telkens twee groepswinnaars en twee 2de plaatsen. Teams van hetzelfde land of die in de vorige groepsfase samen zaten kunnen nu niet bij elkaar zitten. De top 2 gaat door naar de kwartfinale.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links 
 2002-03 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2002/03